Финал Кубка Казахстана по футболу 2021 года — 29-й финальный матч Кубка Казахстана, который прошёл 28 ноября 2021 года на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане. В матче приняли участие клубы «Кайрат» и «Шахтёр». Победу в матче одержал «Кайрат», завоевав десятый в своей истории кубок.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 

2021
Ноябрь 2021 года
Футбол в Европе в 2021 году
События 28 ноября
Спортивные соревнования в Астане
Футбол в Казахстане в 2021 году